Ninemile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ninemile Island (Iowa)
 Ninemile Island (Pennsylvania)
 Ninemile Island (Wisconsin)